UTA steht als Abkürzung für:

 Umweltschutztechnischer Assistent, ein Ausbildungsberuf
 Union de Transports Aériens, eine ehemalige französische Fluggesellschaft
 Union Tank Eckstein GmbH & Co. KG, ein deutsches Tank- und Servicekarten-Unternehmen
 United Talent Agency, eine US-amerikanische Talent-Agentur
 United Telekom Austria, ein österreichischer Telefon- und Internetprovider, der seit Herbst 2004 zu Tele2 gehört
 Universidad de Tarapacá in Arica, Chile
 Universität Tampere in Finnland
 University of Texas at Arlington in den USA
 Untertageanlage, eine Arbeits- oder Lagerstätte in einem Bergstollen oder Stollensystem
 Untypische Alterung, ein Fehler bei Weißweinen, siehe Weinfehler UTA
 Urantrennarbeit, ein Begriff, der bei der Urananreicherung verwendet wird
 UTA Arad, ein rumänischer Fußballverein aus Arad
 UTA Utilities Additives, eine ordinale Regressionsmodell-Methode, basierend auf der Präferenzmethode der MCDA
 UTair, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Uta steht für:
 Uta (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Seitenfleckleguane (Uta), eine Gattung der zu den Leguanartigen gehörenden Phrynosomatidae, die vor allem die sandig-felsigen Trockengebiete Nordamerikas besiedeln
 Uta (Birnensorte), aus einer Kreuzung der Sorten Madame Verté und Bosc’s Flaschenbirne am Institut für Obstforschung Dresden-Pillnitz entstanden 
 Uta-Codex, auch Uta-Evangelistar, Evangelistar des 11. Jahrhunderts
 Uta (Insel), eine Insel der indonesischen Nordmolukken
 Uta (Sardinien), eine italienische Gemeinde (comune) in der Metropolitanstadt Cagliari auf Sardinien
 Uta (Südafrika), ein Ort in Südafrika
 Uta-Garuta (jap. 歌ガルタ oder 歌加留多, deutsch „Gedichtkarten“), ein japanisches Kartenspiel (Karuta) 
 Uta-Verlag für Trivialliteratur
 Uta von Naumburg, eine Stifterfigur im Naumburger Dom
 Utamakura, auf Japanisch wörtlich „Uta-Kissen“, ein rhetorisches Konzept der japanischen Dichtung
 Waka (jap. 和歌 japanisches Gedicht), seltener auch Yamato-uta (大和歌) genannt, ist ein Genre der japanischen Dichtkunst

Uta ist der Titel folgender Spielfilme und Fernsehserien:
 Uta (1969), US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1969
 Uta (1972), japanisches Filmdrama des Regisseurs Akio Jissoji aus dem Jahr 1972
 Uta (2005), US-amerikanisches Kurzfilmdrama des Regisseurs Kim Spurlock aus dem Jahr 2005
 Uta (Fernsehserie), zwölfteilige bundesdeutsche Fernsehserie aus dem Jahr 1983

Siehe auch:
 Utah

Abkürzung